Хисамутдинов — фамилия; имеет женскую форму Хисамутдинова.

 Хисамутдинов, Амир Александрович (род. 1952) — советский и российский историк
 Хисамутдинов, Ахмеджан Хисамутдинович (1932—2015) — советский и таджикский государственный деятель, первый секретарь Кулябского обкома КП Таджикистана.
 Хисамутдинов, Руслан Асхатович (род. 1970) — проректор Уфимского государственного авиационного технического университета наук.
 Хисамутдинов, Усман Камалеевич (1917—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Хисамутдинов, Фарид Шагидуллаевич (1951—1993) — советский футболист, тренер.
 Хисамутдинов, Шамиль Шамшатдинович (род. 1950) — советский борец классического стиля.

 Хисамутдинова, Светлана (род. 1944) — советская конькобежка.

См. также 
 Хисамитдинова
 Хисамуддин